Mattias Janmark-Nylén (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Stocksunds IF, il débute dans l'Allsvenskan avec l'AIK IF en 2011. Il est choisi au troisième tour en soixante-dix-neuvième position au total lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013 par les Red Wings de Détroit. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Stars de Dallas le  face aux Penguins de Pittsburgh et inscrit un but.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il honore sa première sélection le  face à la Slovaquie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || AIK IF || Elitserien || 18|| 0|| 0|| 0|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || AIK IF || Elitserien || 55|| 14|| 17|| 31|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || AIK IF || SHL || 45|| 18|| 12|| 30|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0 
|-
| 2014-2015|| Frölunda HC || SHL || 55|| 13|| 23|| 36|| 30|| 13|| 4|| 3|| 7|| 4 
|-
| 2014-2015 || Stars du Texas || LAH|| -|| -|| -|| -|| -|| 1||0 ||0 ||0 ||0  
|-
| 2015-2016 || Stars de Dallas || LNH || 73 || 15 || 14 || 29 || 16 || 12 || 2 || 3 || 5 || 2 
|-
| 2017-2018 || Stars de Dallas || LNH || 81 || 19 || 15 || 34 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Stars de Dallas || LNH || 81 || 6 || 19 || 25 || 24  || 7 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 2019-2020 || Stars de Dallas || LNH || 62 || 6 || 15 || 21 || 12 || 26 || 1 || 7 || 8 || 38
|-
| 2020-2021 || Blackhawks de Chicago || LNH || 41 || 10 || 9 || 19 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Golden Knights de Vegas || LNH || 15 || 1 || 4 || 5 || 2 || 16 || 4 || 4 || 8 || 0
|-
| 2021-2022 || Golden Knights de Vegas || LNH || 67 || 9 || 16 || 25 || 21 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Condors de Bakersfield || LAH || || || || || ||
|-
| 2022-2023 || Blues de Saint-Louis || LNH || || || || || ||

| 420 || 66 || 92 || 158 || 107 || 61 || 8 || 16 || 24 || 48

Au niveau international 

|-
| 2018|| align=left| || align=left|Championnat du monde ||10 ||4 ||6 ||10 ||8 || align=left| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en décembre 1992
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Choix de repêchage du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de l'AIK IF
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Stars du Texas
Joueur ayant fait la couverture d'un jeu de la série NHL
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Golden Knights de Vegas
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Oilers d'Edmonton